

Geografia 
 Aln – fiume del Regno Unito

Sigle 
 Automotrice Leggera a Nafta – automotrice diesel
 Africa Liberal Network – organizzazione politica internazionale

Codici 
 ALN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto regionale di Alton (Illinois)/St Louis (Illinois), (Stati Uniti)
 aln – codice ISO 639-3 della lingua albanese ghega

Chimica 
 AlN – nitruro di alluminio

Geologia 
   – sintema stratigrafico della Liguria

Mineralogia 
 Aln – abbreviazione di allanite

Altro 
 ALN – acronimo per Armée de libération nationale, Esercito di Liberazione Nazionale (Algeria)

Note